Mont d'Or kan syfta på:

Geografi 
 Mont d'Or, Schweiz, ett berg i Vaud, Schweiz

Ost 
 Mont d'Or – en AOC-skyddad mjukost från franska Jurabergen, se Vacherin du Haut-Doubs
 Vacherin Mont-d'Or – en liknande AOP-skyddad mjukost från schweiziska Jurabergen